Okręty US Navy o nazwie USS "Hurst":
 Pierwszy "Hurst" (SP-3196) był motorówką, która została zbudowana przez firmę W. F. Dunn z Norfolk w 1918 i została zakupiona przez Marynarkę. "Hurst" został przydzielony jako jednostka łącznikowa i pasażerska do 5 Dystryktu Morskiego i służyła wysokiemu urzędnikowi w Hampton Roads do momengu przekazania Służbie Zdrowia Publicznego (Departament Skarbu) 15 listopada 1919.
 Drugi "Hurst" (DE-250) był niszczycielem eskortowym, który został zwodowany 14 kwietnia 1943. Został wycofany ze służby 1 maja 1946 i przekazany Meksykowi 1 października 1973.

Hurst